Tuttle House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Tuttle House (Whippany, New Jersey), NRHP-ID 77000901
 Tuttle House (Fredericktown, Ohio), NRHP-ID 76001458